Фрейденберг — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Анрі Фрейденберг (за іншою транскрипцією Фредамбер, Фредамбер) — полковник французької армії, начальник штабу союзних окупаційних сил Антанти на півдні України в 1918—1919 роках.
 Фрейденберг Борис Вікторович (до 1850 — після 1917) — московський архітектор.
 Фрейденберг Віктор Анатолійович (. 1966) — художник, дизайнер, інноватор.
 Фрейденберг Марен Михайлович (1924-2007) — радянський і російський історик.
 Фрейденберг Михайло Пилипович (1858-1920) — російський винахідник, журналіст і повітроплавець.
 Фрейденберг Ольга Михайлівна (1890-1955) — російський радянський філолог, перше кохання Бориса Пастернака.